

Geografia 
 Venezia  – città italiana
 Venezia  – antico Stato italiano
 Venezia  – regione storica
 Venezia ed Istria  – regione storica
 Venezia euganea  – regione storica
 Venezia marittima  – regione storica
 Venezia Nuova  – quartiere di Livorno
 Città metropolitana di Venezia  – suddivisione amministrativa italiana
 Provincia di Venezia  – suddivisione amministrativa
 Piazza Venezia  – Piazza di Roma

Arte 
 Venezia  – dipinto di Adriano Spilimbergo del 1950 circa
 Venezia  – dipinto di Remo Brindisi del 1989
 Venezia  – dipinto di Remo Brindisi del 1991

Musica
 Venezia  – canzone di Francesco Guccini contenuta nell'album Metropolis

Persone 
 Bernardo da Venezia – architetto e scultore italiano 
 Francesco Venezia  – architetto italiano
 Giacomo da Venezia – traduttore e canonista italiano
 Guglielmo da Venezia – pittore italiano
 Lillo Venezia – giornalista italiano
 Lorenzo Venezia – politico italiano
 Mario Venezia – politico italiano
 Mariolina Venezia  – scrittrice e sceneggiatrice italiana
 Maurice Venezia (nome attuale Morris Venezia) – ex partigiano italo-greco
 Pasquale Venezia  – vescovo italiano delle diocesi di Ariano Irpino (1951-1967) e Avellino (1967-1987)
 Shlomo Venezia  – scrittore italiano di origine ebraica

Sport
   – club calcistico

Trasporti
 Venezia  – stazione della metropolitana di Roma
 Venezia – relazione ferroviaria Euronight
 Venezia – pirofregata 
 Venezia – traghetto

Pagine correlate 
 Venice
 Veneziana
 Venetia
 Veneti (disambigua)
 Veneto (disambigua)